Cerisy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Nordfrankreich:
Cerisy, Gemeinde im Département Somme

mit Namenszusatz:
Cerisy-Belle-Étoile, Gemeinde im Département Orne
Cerisy-Buleux, Gemeinde im Département Somme
Cerisy-la-Forêt, Gemeinde im Département Manche
Cerisy-la-Salle, Gemeinde im Département Manche
Kanton Cerisy-la-Salle im Département Manche

Siehe auch:
Cerizy, Gemeinde im Département Aisne